Trinquet ist der Familienname folgender Personen:

 Pascale Trinquet (* 1958), französische Fechterin
 Véronique Trinquet (* 1956), französische Fechterin